Monastero di San Vittore (Feltre) – monastero a Feltre
 Monastero di San Vittore (Gambassi Terme) – monastero a Gambassi Terme
Monastero di San Vittore – monastero a Mandello del Lario
 Monastero di San Vittore (Meda) – monastero a Meda
Monastero di San Vittore al Corpo – monastero a Milano

Pagine correlate 

 Abbazia di San Vittore
 Chiesa di San Vittore

Note